Hetfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Hetfleisch (* 1997), österreichische Grasskiläuferin
 Nikolaus Hetfleisch (1919–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)